Лізель Губер і Ліза Реймонд були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Надія Петрова і Катарина Среботнік в півфіналі 6–4, 6–4.
Клаудія Янс-Ігначик і Крістіна Младенович виграли титул, у фіналі перемігши Надія Петрова і Катарина Среботнік з рахунком 7–5, 2–6, [10–7].

Сіяні пари 
Перші четверосіяних гравчинь виходять без боротьби в другий раунд.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
General

Specific

Rogers Cup 2012